Агапонов — російське прізвище, утворене від церковнослов'янського імені Агафон.

 Агапонов Микола Нефедович — український вчений-лісівник

Див. також 
 Агафонов

Російські прізвища